L'édition masculine 2007 du tournoi de tennis d'Indian Wells se déroule du 5 au  sur dur en extérieur. Il s'agit du  de la saison. Rafael Nadal remporte l'épreuve en simple, Martin Damm et Leander Paes celle en double.

Faits marquants

Dénomination 
Le tournoi abandonne la précision presented by the City of Indian Wells, l'édition se nomme ainsi simplement : Pacific Life Open.

Format de la compétition 
À la suite d'une décision de l'ATP dans le but de préserver les finalistes des risques de blessures, l'ensemble des matchs se joue désormais en 2 sets gagnants, y compris la finale.

Lauréats 
Rafael Nadal remporte son  en simple en battant en finale Novak Djokovic. Il s'agit du  et du  sur dur en carrière de l'Espagnol. Il s'impose pour la  à Indian Wells et soulève son  depuis Roland-Garros 2006.

En double, Martin Damm et Leander Paes remportent leur  ensemble en battant en finale la paire israélienne Jonathan Erlich - Andy Ram. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

À l'issue du tournoi 
En atteignant la finale (sa  en ATP Masters Series), Novak Djokovic s'assure de figurer parmi les 10 meilleurs joueurs mondiaux. Il est le  de moins de vingt ans à réussir cette performance depuis Rafael Nadal en 2005.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Indian Wells
 Saison 2007 de l'ATP
 Tournoi de tennis d'Indian Wells (WTA 2007) (tournoi féminin)
 Tournois ATP Masters Series

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2007
Tennis masculin en 2007
Sport en Californie en 2007
Tennis aux États-Unis en 2007
Tennis en mars 2007